Kislók är en kulle i Ungern.   Den ligger i provinsen Fejér, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Budapest. Toppen på Kislók är  meter över havet.

Terrängen runt Kislók är huvudsakligen platt. Den högsta punkten i närheten är Dunaújvárosi Járás,  meter över havet,  km nordost om Kislók. Runt Kislók är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Dunaújváros,  km öster om Kislók. Trakten runt Kislók består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Fejér

Artiklar med robotjusterad position